Фондон () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 92 км². Население — 989 человек (на 2010 год). Расстояние — 63 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Diputación Provincial de Almería
 Revista Digital de Fondón

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии